Hofstetter ist der Familienname folgender Personen:

 Alekos Hofstetter (* 1967), deutscher Maler und Zeichner

 Benjamin Hofstetter (* 1952), Schweizer Tierarzt und Politiker

 Dora Hofstetter-Schweizer (1923–1986), Schweizer Juristin und SP-Politikerin
 Erich Hofstetter (1912–1987), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Ernest Hofstetter (1911–2007), Schweizer Bergsteiger
 Gerry Hofstetter (* 1962), Schweizer Lichtkünstler

 Hugo Hofstetter (* 1994), französischer Radrennfahrer
 Iris Hahs-Hofstetter (1908–1986), deutsche Malerin und Grafikerin
 Igo Hofstetter (1926–2002), österreichischer Operettenkomponist
 Johannes Hofstetter-Meier (1838–1902), Schweizer Stickereifabrikant und Regierungsrat
 Johannes Hofstetter-Oertli (1670–1760), Schweizer Landesfähnrich, Landeshauptmann und Landesseckelmeister aus Kantons Appenzell Ausserrhoden
 Josef Hofstetter (1908–1986), Schweizer Politiker
 Josy Doyon-Hofstetter (1932–2011), österreichische Bergbäuerin und Schriftstellerin
 Karl Hofstetter (1912–2007), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Karl Hofstetter (Rechtswissenschafter) (* 1956), Schweizer Rechtswissenschafter und Wirtschaftsfachmann
 Martin Hofstetter (* 1980), österreichischer Kinderbuch- und Hörspielautor
 Michael Hofstetter (* 1961), deutscher Dirigent
 Michael Hofstetter (Künstler) (* 1961), deutscher Künstler
 Mina Hofstetter (1883–1967), Schweizer Landwirtin und Pionierin der biologischen Landwirtschaft
 Oliver Hofstetter (* 1990), Schweizer Radrennfahrer
 Otto Hofstetter (1924–2022), Schweizer Unternehmer und Firmengründer
 Paul Hofstetter (1907–1983), deutscher Politiker (SPD), MdL Baden-Württemberg
 Peter Hofstetter (* 1959/1960), Schweizer Fotograf
 Roman Hofstetter (1742–1815), deutscher Mönch und Komponist
 Robert Hoffstetter (1908–1999), französischer Paläontologe
 Rudi Hofstetter (1916–2008), österreichischer Sänger und Textdichter

 Yvonne Hofstetter (* 1966), deutsche Juristin, Essayistin und Sachbuchautorin

Hofstetter steht für:
 Hofstetter (Familie)
 Hofstetter Turbo, PKW eines brasilianischen Herstellers
 Tecnodesign Mecânica Indústria e Comércio, brasilianischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Hofstätter
 Hofstadter
 Hofstett
 Hofstetten